Батський ярус
 Бат (валюта) — грошова одиниця Таїланду
 БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ ТОЧКИ

Бат (Англія) — місто в Великій Британії (Сомерсет)

Бат — місто, штат Мен
 Бат — місто, штат Нью-Гемпшир
 Бат — місто, штат Нью-Йорк
 Бат — місто, штат Північна Кароліна
 Бат — місто, штат Пенсільванія
 Бат — селище, штат Іллінойс
 Бат — селище, штат Нью-Йорк
 Бат — переписна місцевість, штат Мічиган
 Бат — переписна місцевість, штат Південна Дакота

Див. також 
 Бет (літера)